Коз (кантон) — кантон во Франции.
 Коз (коммуна) — коммуна во Франции.
 Коз (озеро) — озеро в Дзауском районе Южной Осетии.
 Коз (село) — село в Дзауском районе Южной Осетии.
 Коз — прежнее название села Солнечная Долина в Крыму
 Коз (река) — река в Судакском регионе Крыма.
 Коз (стоянка) — местонахождение галечных орудий в Судакском регионе Крыма, сопоставимых с древнейшим ранним палеолитом типа Mode 1 (олдован).
 Коз, Дэйв  (род. 1963) — американский саксофонист, исполняющий музыку в стиле джаз и смус-джаз.